Mužská dvouhra Australian Open 1981 probíhala ve druhé polovině prosince 1981 a na začátku ledna 1982. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v melbournském Kooyong Lawn Tennis Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Osm z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace. Obhájcem titulu byl Američan Brian Teacher, jenž do turnaje nezasáhl. 

Travnatého grandslamu se nezúčastnil ani jeden člen z první světové pětky žebříčku ATP John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Björn Borg ani José Luis Clerc. Roli turnajové jedničky plnil šestý v pořadí Argentinec Guillermo Vilas. 

Vítězem se stal Johan Kriek, který ve čtyřsetovém finále zdolal Američana Steva Dentona. Získal tak svůj premiérový grandslamový titul. Rovněž byl prvním jihoafrickým šampionem na grandslamu. Na Australian Open 1982 pak oba postoupili opět do finále. Jednalo se o jejich jediné finálové účasti z dvouhry „turnajů velké čtyřky“.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open
Tenis v roce 1981